Аэромобильная бригада () — структурная единица аэромобильных войск, представляющая собой специализированное соединение, как правило — отдельное. В советской терминологии относится скорее к десантно-штурмовым войскам, чем к воздушно-десантным. Для доставки на фронт и ближайший тыл личного состава и техники применяются транспортные вертолёты.

Список аэромобильных бригад 
 Британская армия
 24-я аэромобильная бригада (сейчас 16-я десантно-штурмовая бригада)
 Армия Египта
 222-я аэромобильная бригада
 224-я аэромобильная бригада
 Армия Франции
 4-я аэромобильная бригада
 Армия Нидерландов
 
 Армия Шри-Ланки
 Аэромобильная бригада (Шри-Ланка)
 Аэромобильные войска Украины
 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада
 79-я отдельная аэромобильная бригада
 95-я аэромобильная бригада (Украина)
 Аэромобильные войска Казахстана
 35-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, г.Капчагай
 36-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, г.Астана
 37-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, г.Талдыкорган
 Вооружённые силы Турции
 61-я десантно-штурмовая бригада
 Сухопутные войска Болгарии
 68-я бригада специальных сил (Болгария)
 Сухопутные войска Бразилии
 12-я бригада лёгкой пехоты (десантно-штурмовая)
 Армия Германии
 1-я аэромобильная бригада (Германия) в составе Аэромобильной дивизии
 Сухопутные войска Греции
 71-я воздушно-десантная бригада
 Сухопутные войска Индонезии
 3-я воздушно-десантная пехотная бригада (Индонезия)/ Tri Budi Mahasakti
 17-я воздушно-десантная бригада/ Kujang I
 18-я воздушно-десантная бригада/ Trisula

См. также 
 Аэромобильные войска
 Десантно-штурмовые войска
 Воздушно-десантные войска

Примечания 

Воздушно-десантные войска
Воинские формирования
Аэромобильные войска
Бригады по типу